Rasbora est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner désormais plusieurs espèces différentes de poissons de la famille des Cyprinidae et pas seulement dans le genre Rasbora.

Étymologie et histoire du terme

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique de noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide. En gras, l'espèce la plus connue des francophones.

 Rasbora - le plus souvent pour Rasbora arlequin
 Rasbora arlequin - Trigonostigma heteromorpha
 Rasbora brillant - voir Rasbora à queue rouge
 Rasbora-ciseaux - Rasbora trilineata
 Rasbora clown - Rasbora kalochroma
 Rasbora d'Espe - Trigonostigma espei
 Rasbora galaxy - Danio margaritatus
 Rasbora à ligne noire - voir Rasbora à queue rouge
 Rasbora moustique - Boraras brigittae
 Rasbora nain - Boraras maculatus
 Rasbora neon - Microrasbora rubescens
 Rasbora orné - voir Rasbora moustique
 Rasbora pigmée - voir Rasbora nain
 Rasbora à queue rouge - Rasbora borapetensis
 Rasbora à raie rouge - Rasbora pauciperforata'
 Rasbora tacheté - voir Rasbora nain
 etc.

 Points communs 
Un « rasbora » est un petit poisson de type vairon de la famille des Cyprinidés.

La plupart des Rasboras sont de petite taille, jusqu'à  de long. Ils sont donc souvent vendus dans les commerces aquariophiles, le plus commun est le rasbora arlequin (Trigonostigma heteromorpha).

 Classification  
Le genre Microrasbora est plus étroitement lié au genre Danio, alors que les genres Boraras et Trignonstigma ont été séparés de Rasbora. Actuellement, le genre Rasbora demeure le plus grand, contenant environ 70 espèces, qui se situe en Asie du Sud et en Afrique. 

En 2007, une analyse affirme que Rasbora n'est pas un assemblage monophylétique, toutefois, Boraras et Trigonostigma'' sont monophylétiques.

Notes et références 

Cyprinidae
Cypriniformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu